E 451 steht für:
 Triphosphate, Lebensmittelzusatzstoff
 Europastraße 451, Deutschland

Abkürzung